Татья́на Ду́дченко: Дудченко, Татьяна Александровна (Палиенко; род. 1983) — российская легкоатлетка.
 Дудченко, Татьяна Васильевна (род. 1958) — казахстанский тренер по биатлону.